Petit à petit est le titre d'un film français de Jean Rouch sorti en 1971.
 Petit à Petit est le nom d'une maison d'édition française.